L'autostrada tedesca A 13 congiunge Berlino a Dresda.

Percorso

Note

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 013